Die Abkürzung AOCS steht für:
 American Oil Chemists’ Society, Berufsorganisation für Chemiker
 Attitude and Orbit Control System, in der Raumfahrttechnik das Lage- und Bahnregelungssystem eines Raumfahrzeugs

AOCS